Пушкинский сельский округ

Брянская область 

 Пушкинский сельский административный округ Севского района

Калининградская область 

 Пушкинский сельский округ Багратионовского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Пушкинский сельский округ Яранского района (упразднён)

Краснодарский край 

 Пушкинский сельский округ Гулькевичского района

Московская область 

 Пушкинский сельский округ Пушкинского района (1994—2003)

Омская область 

 Пушкинский сельский округ Омского района

Смоленская область 

 Пушкинский сельский округ Сафоновского района

Тверская область 

 Пушкинский сельский округ Калининского района (до 2005)